Macunaga je japonské příjmení více osob:

 Akira Macunaga (1914–1943) – japonský fotbalista
 Akira Macunaga (1948) (* 1948) –  japonský fotbalista
 Hisahide Macunaga (1510–1577) – japonský daimjó období Sengoku
 Nobuo Macunaga (1921–2007) – japonský fotbalista
 Seki Macunaga (1928–2013) – japonský fotbalista
 Šigetacu Macunaga (* 1962) –  japonský fotbalista
 Tomohiro Macunaga (* 1980) –  japonský zápasník

Japonská příjmení